Riells syfta på:

Geografi

Spanien 

 Bigues i Riells (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Bigues i Riells (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Platja dels Riells – en strand i Spanien
 Riells i Viabrea – en kommun i Spanien

Robotskapade Spanienförgreningar